Вилуси могу да буду:

 Вилуси (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Вилуси (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Вилуси (Бања Лука), насеље у општини Бања Лука, Република Српска, БиХ